translacja – w biosyntezie białka
 translacja – w matematyce
 ruch wysuwania żuchwy do przodu
 translacja – w kulcie świętych
 tłumaczenie z jednego języka na inny (program tłumaczący to translator)
 etap pracy kompilatorów podczas którego język źródłowy jest tłumaczony na inny
 retranslacja – przekazywanie sygnału (np. radiowego) przez automatyczną stację przekaźnikową